Синегораː

 Синегора — горнолыжный курорт в Ивано-Франковской области Украины.
 Синегора — государственная резиденция на Украине.
 Синегора — национальный природный парк на Украине.